Andrée Colson (1924-2020), cheffe d'orchestre et violoniste française.
 Charles Colson (1931-2012), homme politique américain. 
 Christian Colson, producteur britannique. 
 Clément Colson (1853-1939), haut fonctionnaire et économiste français. 
 Daniel Colson (1943-), sociologue et théoricien de l'anarchisme, français. 
 Guillaume-François Colson (1775-1850), peintre français.
 Hubert Colson, pâtissier et psychanalyste belge.
 Jean Colson, né en 1734, décédé en 1801 en Allemagne, Curé de Nitting, député du clergé
 Jean-François Colson (1733-1803), peintre français,
 John Colson (1680-1760), mathématicien anglais. 
 Joseph Émile Colson, (1821-1870), général français ;
 Laurie Colson (-), décoratrice belge ; 
 Louis Colson (1875-1951), général français ; 
 Osborne Colson (1916-2006), patineur canadien ;  
 Raphaël Colson, écrivain de science-fiction, français.

Autres 
 Colson est une marque de colliers de serrage en plastique.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain